Гра́нулы:

 Гранулы
 Гранулы (физика Солнца)
 Топливные гранулы
 Ламеллярные гранулы
 Альфа-гранулы тромбоцитов

См. также 
 Пеллеты
 Гранулятор